Green Buffaloes Football Club - zambijski klub piłkarski, grający obecnie w zambijskiej Premier League, mający siedzibę w mieście Lusaka, stolicy kraju. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Independence Stadium, mogącym pomieścić 30 tysięcy widzów. Klub sześciokrotnie zostawał mistrzem kraju i jeden raz zdobył Puchar Zambii.

Sukcesy 
Premier League: 6
1973, 1974 (jako Zambia Army), 1975, 1977, 1979, 1981
Puchar Zambii: 1
2005
Challenge Cup: 5
1975, 1977, 1979, 1981, 1985 
Tarcza Dobroczynności: 1
2008

Występy w afrykańskich pucharach 
Puchar Mistrzów: 5 występów
1974 - 2. runda
1975 - ćwierćfinał
1976 - ćwierćfinał
1978 - ćwierćfinał
1982 - ćwierćfinał
Puchar Konfederacji: 4 występy
2004 - runda środkowa
2005 - runda wstępna
2007 - 2. runda
2008 - 2. runda
Puchar CAF: 1 występ
2003 - ćwierćfinał
Puchar Zdobywców Pucharów:1 występ
1983 - ćwierćfinał

Zambijskie kluby piłkarskie
Sport w Lusace